Seznam korpusov z zaporedno številko 2.

Seznam 
 Pehotni
 2. korpus (Združeno kraljestvo)
 2. strelski korpus (ZSSR)
 2. korpus (Wehrmacht)
 2. poljski korpus Luftwaffe
 2. korpus (Finska)
 2. korpus (Francija)
 2. korpus (Grande Armée)
 2. korpus (ZDA)
 2. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 2. korpus (Avstro-Ogrska)
 2. korpus (Nemški imperij)
 2. kraljevi bavarski korpus
 2. korpus (Ruski imperij)
 2. gardni strelski korpus (ZSSR)
 2. lahki strelski korpus (ZSSR)
 2. korpus (Avstralija)
 2. korpus (Grčija)
 2. korpus (Južni Vietnam)
 2. korpus (Pakistan)
 2. korpus (Indija)
 2. korpus (VBiH)
 2. korpus (Severna Koreja)
 2. korpus (Otomanski imperij)
 2. kavkaški korpus (Otomanski imperij)
 2. korpus (Poljska)
 2. korpus (Južna Koreja)
 2. korpus (Vietnamska ljudska armada)
 2. korpus NOVJ

 Padalski/Zračnoprevozni
 2. zračnoprevozni korpus (ZSSR)
 2. padalski korpus (Wehrmacht)

 Konjeniški
 2. konjeniški korpus (ZSSR)
 2. gardni konjeniški korpus (ZSSR)
 2. konjeniški korpus (Avstro-Ogrska)
 2. konjeniški korpus (Ruski imperij)
 2. kavkaški konjeniški korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 2. mehanizirani korpus (ZSSR)
 2. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 2. tankovski korpus (ZSSR) 
 2. gardni tankovski korpus (ZSSR)
 2. SS-tankovski korpus

 Artilerijski
 2. artilerijski korpus (ZSSR)

 Protiletalski
 2. protiletalski korpus (Združeno kraljestvo)
 2. FLAK korpus (Wehrmacht)

 Letalski
 2. letalski korpus (Wehrmacht)
 2. lovski korpus (Wehrmacht)
 2. lovski letalski korpus (ZSSR)
 2. letalski korpus (ZSSR)

 Ostali
 2. korpus vojaške policije (Wehrmacht)

Glej tudi